Кема́л Джан-Бахи́ш оглы́ Абдулла́ев  (18 января 1927, Баку, Азербайджан — 6 декабря 1997) — советский дирижёр и музыкальный педагог, Народный артист Азербайджанской ССР. Член КПСС с 1956 года.

Биография

Рождение, ранние годы 
Кемал Абдуллаев родился 18 января 1927 года в Баку, Азербайджан. 
Окончил Азербайджанскую консерваторию по классу альта А. А. Гроссмана и Московскую консерваторию по классу дирижирования Л. М. Гинзбурга.

Образование 
В 1948 году окончил Азербайджанскую консерваторию.
В 1952 году окончил Московскую консерваторию.

Начало музыкальной карьеры 
В 1952 году становится дирижёром. 
С 1953 года — главный дирижёр Азербайджанского театра оперы и балета.

Расцвет, зрелые годы 
В 1960—1961 годах — главный дирижёр Донецкого русского театра оперы и балета. 
В 1962—1969 годах — главный дирижёр Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 
С 1970 года — дирижёр Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Преподаёт в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. 
С 1983 года — доцент.

Творчество

Азербайджанский театр оперы и балета 
Под руководством Кемала Абдуллаева были осуществлены первые постановки опер:
 «Евгений Онегин» (1953);
 «Сицилийская вечерня» Верди (1954);
 «Азад» Джангирова (1957);
балетов:
 «Семь красавиц» Караева (1952);
 «Гюльшен» С. Гаджибекова (1958)
и др.

Донецкий академический государственный театр оперы и балета 
Кемал Абдуллаев дирижировал новыми постановками опер:
 «Борис Годунов»;
 «Обручение в монастыре» Прокофьева.

Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 
Кемал Абдуллаев участвовал в первых постановках опер:
  — «Хари Янош» Кодая — впервые в СССР
  — «Цена жизни» Николаева
  — «Безродный зять» Хренникова
  — «Виринея» Слонимского
  — «Кармен»
  — «Три жизни» Тактакишвили
а также балета «Картинки с выставки» на известную сюиту Мусоргского (1963) и другие.

Запись фирмы «Мелодия» 1963 года оперы «Обручение в монастыре» С. С. Прокофьева в исполнении солистов, хора и оркестра театра под управлением К. Абдуллаева получила приз Андре Мессаже Академии лирической грампластинки во Франции в 1967 году.

Награды и звания 
 орден «Знак Почёта» (09.06.1959)
 Народный артист Азербайджанской ССР (1967)

Примечания 

Выпускники Бакинской консерватории
Персоналии:Азербайджанский театр оперы и балета
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Выпускники Московской консерватории
Члены КПСС